Merlo (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Merlo (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Merlo (San Luis), plaats in provincie San Luis
Merlo (bedrijf), een Italiaanse fabrikant van onder meer landbouwmachines